

Persone
Cecil Frances Humphreys Alexander – poetessa irlandese
Colin Humphreys – fisico britannico
Curtis J. Humphreys – fisico statunitense
David Humphreys – rugbista britannico
Emyr Humphreys – scrittore britannico
Frederick Humphreys – tiratore di fune e lottatore britannico
Paul Humphreys – musicista e cantautore britannico
Pelham Humphreys – compositore inglese
Percy Humphreys – calciatore e allenatore di calcio britannico
Robert Humphreys – politico statunitense
Ritchie Humphreys – calciatore britannico
Samuel Humphreys – scrittore e traduttore britannico
Thomas Humphreys – mezzofondista britannico

Altro
Humphreys – villaggio del Missouri, Stati Uniti d'America
10172 Humphreys – asteroide

Altre voci
Contea di Humphreys 
Humphrey